Castagnola bezeichnet:

 die bis 1972 selbstständige Gemeinde Castagnola TI, heute Stadtteil von Lugano; siehe Castagnola-Cassarate-Ruvigliana
 einen Ortsteil der Gemeinde Giano dell’Umbria in der italienischen Region Umbrien
 einen Ortsteil der Gemeinde Framura in der italienischen Region Ligurien

Castagnola ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomé Castagnola (* 1970), argentinischer Polospieler
 Luigi Castagnola (* 1953), italienischer Wasserballspieler
 Pablo Castagnola (* 1969), argentinischer Fotograf